Кема́ль Тахи́р (; , Стамбул — , там же) — турецкий писатель, издатель, публицист.

Биография 
Родился 13 марта 1910 в Стамбуле в семье ремесленника. Учился в Галатасарайском лицее (Стамбул). Сотрудничал в различных изданиях, работал торговым агентом, в адвокатской конторе. В 1937 году женился на Фатме Эрфан.

В 1938 году Кемаль Тахир и Назым Хикмет были обвинены в подстрекательстве к бунту среди военнослужащих. Он был признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы. Отбывал наказание в тюрьмах Чанкыры, Малатья, Чорум, Невшехир и Кыршехир. Освобожден в 1950 году по общей амнистии. После освобождения вернулся в Стамбул и начал работать корреспондентом газеты Izmir Commerce. В 1951 основал издательство «Дюшюн» вместе с Азизом Несином. После инцидентов 6-7 сентября 1955 года его вновь арестовали и поместили на шесть месяцев в военную тюрьму в Харбие. В 1968 году посетил СССР.

Творчество 
Его стихам присуща злободневность и политическая острота. Планировал написать эпопею, состоящую из 21 книги и охватывать историю Турции от середины 19 до середины 20 веков. В своих романах Кемаль Тахир рассказывал о жизни Анатолии между двумя мировыми войнами, рисовал широкую картину общественно-политической жизни Турции в 1908—40, выражал идеи «турецкого социализма». В некоторых романах прослеживаются традиции эпического дастана.

Публикации 
 «Последняя сводка» (1941),
 «Глухая долина» (1955),
 «» (1956),
 «Сизый дым» (1957),
 «» (1958),
 «Деревенский горбун» (1959),
 «Узник пленённого города» (1961),
 «» (1965),
 «Родина-мать» (1967),
 «Крупное богатство» (1970),
 «Глубокое ущелье» (1971).

Примечания

Литература 
 Бабаев А. Очерки современной турецкой литературы, М., 1959;
 Бабаев А. Литература, в сб.: Современная Турция, М., 1965;
 Musaffer Utkan Bugünkü Türk yazarlari, Ankara, 1960;
 Dosdoğru M. H. Bati aldatmaciliği ve putlara karși Kemal Tahir. İst., 1974.

Писатели Турции
Выпускники галатасарайского лицея
Социалисты
Похороненные на кладбище Сахрайыджедид